Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Open ottobre 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Lars-Anders Wahlgren 7-5, 4-6, 7-6

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Jeremy Bates /  Christo van Rensburg (semifinali)

 Jonas Björkman /  Lars-Anders Wahlgren (finale)
 Sander Groen /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kuala Lumpur Open 1993
ATP Tour 1993